Оболенська — слов'янське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Оболенська Віра Аполлонівна (1911—1944) — героїня антифашистського руху Опору у Франції.
 Оболенська Марія Юріївна (. 1941) — доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії системної біології ІМБіГ НАН України.
 Оболенська Тетяна Євгенівна (. 1952) — український економіст, доктор економічних наук (2002), професор (2003).

Примітки